Les Oiseaux de passage est une chanson de Georges Brassens basée sur le poème de Jean Richepin Oiseaux de passage ;
 Les Oiseaux de passage est un album collectif sorti en 2001 en hommage à Georges Brassens ;
 Les oiseaux de passage est une plateforme coopérative de voyage ;
 Les Oiseaux de passage est un opéra de Fabio Vacchi ;
 Les Oiseaux de Passage est une maison d'édition qui a cessé son activité en 2009.

Films 
 Les Oiseaux de passage, un téléfilm de Neil Hollander diffusé en 2001 ;
 Les Oiseaux de passage, un film d'Olivier Ringer sorti en 2015 ;
 Les Oiseaux de passage, un film de Ciro Guerra sorti en 2018.

Voir aussi 
 Oiseaux de passage est un poème de Jean Richepin ;
 Oiseaux de passage est un film de Gaston Roudès sorti en 1925 ;
 Oiseaux de passage est un roman de Raphy Buttet ;
 Migration des oiseaux.